Bettler bezeichnet:
 Bettler, Menschen die durch das Erbitten von Almosen leben

Personennamen:
 Ernst Bettler, fiktive Person
 Karl Bettler (1934–2000), Schweizer Bauunternehmer

Weiteres:
 Bettler (auch: „Bettel“): Kartenspielansage, keinen Stich zu machen, etwa in Bauernschnapsen oder Königrufen
 ein Kartenspiel, siehe Arschloch (Kartenspiel)

Siehe auch:
 Bettelverhalten, ein Verhalten im Tierreich
 Bettler in Spanien, eine Novelle von Nancy Kress
 Betler
 Bettlern
 Bettlerscharte